Lyckohjulet kan syfta på:

 Lyckohjulet – en i medeltidens konst vanlig sinnebild, för lyckans och det mänskliga ödets eviga obeständighet
 Lyckohjulet (målning) – en målning av Edward Burne-Jones från 1875–1883. 
Lyckohjulet (tarotkort) – ett av de 78 korten i en tarotkortlek 
 Lyckohjulet (TV-program) –  ett TV-program i TV3 samt TV8 efter en amerikansk förlaga Wheel of Fortune
 Lyckohjulet, eller Var ska jag hänga min hatt i natt? – en krogshow med Östen Warnerbring, Cornelis Vreeswijk och Ernst-Hugo Järegård